Der Verizon Tennis Challenge 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. April 2001 in Atlanta stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die Open Seat Godó in Barcelona statt, die anders als das Turnier in Atlanta, das zur Kategorie der International Series zählte, zur International Series Gold gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Andrew Ilie, der in diesem Jahr als Fünfter der Setzliste im Viertelfinale ausschied. Von den anderen sieben gesetzten Spielern schaffte es nur einer unter die letzten Vier. So erreichte der 19-jährige Andy Roddick, der mit einer Wildcard startete, sein erstes ATP-Finale, das er gegen Xavier Malisse gewann. Er gab nur in der ersten Runde einen Satz ab.
Im Doppel waren Ellis Ferreira und Rick Leach im Vorjahr erfolgreich. Sie spielten diesmal mit anderen Partner: Ferreira spielte mit Grant Stafford und traf im Halbfinale auf Leach, der mit David Macpherson spielte. Letztere setzten sich durch, unterlagen aber wiederum den Indern Mahesh Bhupathi und Leander Paes im Finale. Für Bhupathi war es der 18. und für Paes der 20. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Atlanta